Штеффі Граф і Ренне Стаббс були чинними чемпіонками і успішно захистили свій титул, у фіналі перемігши пару Лариса Нейланд і Яна Новотна з рахунком 6–4, 7–6(7–5).

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 ITF tournament edition details 

Citizen Cup, парний розряд
WTA Hamburg